San Nicola ist die italienische Bezeichnung des Heiligen Nikolaus.

San Nicola heißen die Kirchengebäude:
 San Nicola in Bari
 das Benediktinerkloster von San Nicolò l’Arena in Catania
 San Nicola in Giornico
 San Nicola in Ottana auf Sardinien
 die Kathedrale von Nicosia San Nicola di Bari in Nicosia
 San Nicola di Casole, ehemaliges Kloster südlich von Otranto
 San Nicola in Carcere in Rom 
 San Nicola Pellegrino in Trani

San Nicola heißen die Orte
 San Nicola dell’Alto, italienische Gemeinde in der Provinz Crotone
 San Nicola Arcella, italienische Gemeinde in der Provinz Cosenza
 San Nicola Baronia, italienische Gemeinde in der Provinz Avellino
 San Nicola da Crissa, italienische Gemeinde in der Provinz Vibo Valentia
 San Nicola Manfredi, italienische Gemeinde in der Provinz Benevento
 San Nicola Pirarelli, ein Ortsteil von Caulonia in der Metropolitanstadt Reggio Calabria
 San Nicola la Strada, italienische Gemeinde in der Provinz Caserta

San Nicola heißt
 die Insel San Nicola (Tremiti), die zu den Tremiti-Inseln gehört
 das Stadio San Nicola in Bari

Siehe auch:
 Nikolaus
 San Nicolás
 San Nicolò